Aubert Le Mire (1573-1640), historien et biographe belge ;
 Noël Le Mire (1724-1801), dessinateur et graveur français
 Louis Le Mire (1738-1757), son fils, peintre français ;

 Henry Le Mire (1873-1934), homme politique français.